Duratec — название серии четырёх и шестицилиндровых бензиновых двигателей, устанавливаемых на автомобилях концерна Ford Motor Company с 1993 года и по 2018 год.

Первоначальное название Duratec, получил шестицилиндровый двигатель объёмом 2.5 литра, установленный на Ford Mondeo. С 2000 года модификации двигателя 1.8 и 2.0 литра также стали называться Duratec.

В настоящее время существуют достаточное количество модификаций двигателя, объединённых в одну серию. В Европе все бензиновые двигатели, на тот момент, для Ford носили название Duratec. Двигатели Duratec устанавливаются также на автомобили Lincoln, Mazda, Volvo и Jaguar.

Американская классификация Duratec

Европейские модификации Duratec

Duratec Ti-VCT 1.6 16V 
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом 1596 кубических сантиметров, с изменяемыми фазами газораспределения.

 Количество цилиндров — 4, расположение — рядное.
 Количество клапанов — 16.
 Электронный многоточечный впрыск.
 Максимальная мощность — 84 кВт (115 л.с.) при 6000 об/мин.
 Максимальный крутящий момент — 155 Нм при 4150 об/мин.

Устанавливается на автомобили Ford Focus 2, 3, Ford Mondeo, Ford C-Max.

Duratec 2.5Т ST 
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом 2521 кубических сантиметров, с изменяемыми фазами газораспределения.

 Количество цилиндров — 5, расположение — рядное.
 Количество клапанов — 20.
 Электронный многоточечный впрыск.
 Максимальная мощность — 164 кВт (220 л.с.) при 6000 об/мин.
 Максимальный крутящий момент — 320 Нм при 1600 - 4000 об/мин.

Устанавливается на автомобили Ford Focus ST, Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Kuga.

Примечания 
Устройство и принцип работы двигателя Duratec 2.5Т 

Бензиновые двигатели
Двигатели Ford